Der Dreiband-Weltcup 2006/5 war das fünfte UMB/CEB-Weltcupturnier im 20. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 6. bis zum 12. November 2006 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Istanbul statt. Es war das elfte Dreiband-Weltcup Turnier in der Türkei.

Geschichte 
Das letzte Weltcup-Turnier des Jahres wurde durch einen türkischen Generalangriff auf die Dreibandwelt beendet. Nicht weniger als elf Türken waren im Hauptfeld vertreten. Spannung gab es auch noch einmal im Kampf um den Gesamt-Weltcupsieg des Jahres. Nachdem Daniel Sánchez im Achtelfinale gegen einen stark spielenden Martin Horn unterlag, hatte Dick Jaspers eine unerwartete Chance auf den Titel. Das erledigte sich aber im Viertelfinale gegen Semih Saygıner. Der Türke, der in den letzten drei Weltcups bereits in der ersten Runde scheiterte, setzte sich knapp mit 3:2 Sätzen gegen Jaspers durch und verhalf Sánchez zum Titel. Ein gutes Pflaster ist Istanbul für den Sieger Torbjörn Blomdahl. Wie im Vorjahr konnte er sich am Ende den Weltcup-Sieg sichern. Es war sein insgesamt 34. Weltcup-Sieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Istanbul wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger und der beste europäische Gruppenzweite Christian Rudolph als Wildcardspieler der CEB für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien und der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Daniel Sánchez
  Frédéric Caudron
  Dick Jaspers
  Torbjörn Blomdahl
  Jean Paul de Bruijn
  Roland Forthomme
  Marco Zanetti 
  Peter de Backer
  Luis Aveiga
  Adnan Yüksel
  Semih Saygıner
  Filipos Kasidokostas

Wildcardspieler:

1 × UMB:  Martin Horn
1 × CEB:  Christian Rudolph
2 × ACBC:  Kim Kyung-roul,  Ryūji Umeda
2 × CPB:  Merlin Romero,  Javier Teran
2 × organisierender Verband:  Yilmaz Özcan,  Savas Bulut

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Gesamtsieger Weltcup 2006

Einzelnachweise 

2006 5
Karambolageveranstaltung 2006
Billardturnier in Istanbul